Григо́рий Спири́дов:
 Спиридов, Григорий Андреевич (1713—1790) — адмирал российского флота.
 Спиридов, Григорий Григорьевич (1758—1822) — московский обер-полицмейстер, действительный статский советник, сын Г. А. Спиридова.